Gladys Knight & The Pips (Глэ́дис Найт энд зэ Пипс) — американская вокальная группа, одна из самых уважаемых и дольше всего просуществовавших соул-групп, выпускавшая хиты на протяжении четырёх десятилетий.

Дольше всего продержавшийся и самый известный состав — Глэдис Найт (лид-вокал) и группа The Pips из трёх человек (бэк-вокал): Бабба Найт (брат Глэдис), Эдвард Паттен и Уильям Гест (двоюродные братья Глэдис и Баббы).

Группа прославилась на лейбле «Мотаун», но самый большой свой хит записала уже после ухода оттуда — выпущенная в 1973 году на лейбле Buddah Records песня  провела в «Билборде» две недели на первом месте Hot 100 и четыре недели на первом месте R&B чарта.

Участники 
 Глэдис Найт () (1953—1962, 1964—1989)
  () (1953—1989)
  () (1953—1989)
 Бренда Найт () (1953—1959)
 Элеанор Гест () (1953—1959)
  () (1959—1989; ум. 2005)
 Лэнгстон Джордж () (1959—1962)
 Крис Моранте () (1988)

Награды и признание 
В 1966 году группа в составе Гледис Найт (вокал, род. 28 мая 1944), уильяма Геста (вокал, род. июня 1941), Меральда «Баббы» Найта (вокал, род. 4 сентября 1942) и Эдварда Паттена (вокал, 2 августа 1939 —- 25 февраля 2005) была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Дискография 
 См. статью «Gladys Knight & the Pips discography» в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль Gladys Knight and The Pips на сайте Зала славы рок-н-ролла
 Профиль Gladys Knight and The Pips на сайте Зала славы вокальных групп

Музыкальные коллективы из Атланты
Соул-группы
Ритм-энд-блюзовые группы США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Columbia Records
Исполнители Fury Records
Исполнители MCA Records
Исполнители Motown
Исполнители Vee-Jay Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1953 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1989 году
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Семейные музыкальные коллективы
Квартеты